Klang (Maleisië) (ook Kelang), een stad in Maleisië.
 Kelang (eiland), een eiland in de Indonesische provincie Molukken.
 Straat Kelang, een zeestraat in Indonesië tussen de eilanden Kelang en Manipa.
 Kelang (dialect), een dialect van de Indonesische taal Luhu.